Nakapiripirit (plaats), plaats in Oeganda
 Nakapiripirit (district), district in Oeganda